USS Essex je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Essex (1799) 
 USS Essex (1856) 
 USS Essex (1876) 
 USS Essex (LHD-2) 
 USS Essex (CV-9)

Essex